Magnesiumcitraat (medisch) – in een medische context wordt hier de verbinding magnesiumwaterstofcitraat onder verstaan met een verhouding magnesium : citraat = 1 : 1
 Magnesiumcitraat (chemisch) - in een chemische context wordt hier de verbinding (tri)magnesiumcitraat onder verstaan met een verhouding magnesium : citraat = 3 : 2